Колтуно́вский — посёлок в Советском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

До 1 мая 2017 года входил в состав сельского поселения Солдато-Александровский сельсовет.

Варианты названия 
 Колтуновка,
 Колтуновская,
 Колтуновская (Вальдгейм),
 Колтуновское.

География 
На левом берегу реки Золка, в 50 км к северо-востоку от Пятигорска.

Расстояние до краевого центра: 167 км. Расстояние до районного центра: 28 км.

История 
Основано в 1900 году как немецкое село Вальдгейм (). В 1915 году переименовано в Колтуновку.

До 1917 года входило в состав Солдатско-Александровской волости Святокрестовского (Прасковейского)/Александровского (Пятигорского) уезда Ставропольской губернии; в советский период — в состав Солдато-Александровского/Георгиевского/Воронцово-Александровского района Орджоникидзевского края. В 1916 году общая площадь земель составляла 653 десятин. На территории села находилась мельница; в 1926 году была открыта начальная школа.

Население 

Национальный состав

В 1926 году 140 немцев из 152 жителей.

По данным переписи 2002 года, 95 % населения — русские.

Кладбище 
Сельское кладбище (общественное открытое). Площадь участка 2903 м².

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Ставропольский край)
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае